Hans Otte – compositore, pianista, autore radiofonico e scrittore tedesco
 Marc Otte – diplomatico belga
 Oscar Otte – tennista tedesco